Ремо Фройлер (; ) —  швейцарский футболист, полузащитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды «Гинвиля», с которой перешел в академию «Винтертура» в 2005 году. В 2010 году Фройлер дебютировал за первую команду «Винтертура» в возрасте 18 лет, выйдя на замену в двух матчах второго швейцарского дивизиона в конце сезона 2009/10.

Летом 2010 года перешел в «Грассхоппер», где провел большую часть сезона играя за дублирующую команду. Тем не менее, в том сезоне с клубом он дебютировал в Суперлиге, однако основным игроком так и не стал, из-за чего в феврале 2012 года вернулся в родной «Винтертур», где провел следующие два года во втором дивизионе страны, являясь одним из основных игроков клуба.

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба «Люцерна», в состав которого присоединился в феврале 2014. Сыграл за команду из Люцерна следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Люцерна», был основным игроком команды и сыграл в общей сложности 63 игры в Суперлиге, забив девять голов.

19 января 2016 перешел в итальянскую «Аталанту», подписав контракт до конца июня 2019 года. Дебютировал за новый клуб 7 февраля 2016 года в домашнем матче против «Эмполи» (0:0) в Серии А.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Швейцарии состоялся 25 марта 2017 года в отборочном матче на чемпионат мира 2018 против сборной Латвии (1:0).

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 13 / забито голов: 0; победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4.

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»